Смелый:

Техника и вооружение 
 «Смелый» — парусно-колёсный пароходо-фрегат 8-пушечного ранга Российского императорского флота, вступил в строй в 1859 году.
 «Смелый» — эскадренный миноносец проекта 7У.
 «Смелый» — эскадренный миноносец проекта 30-бис.
 ПК-10 «Смелый» — советский корабельный комплекс радиоэлектронного подавления и постановки пассивных помех.

Топоним 
Белоруссия
 Смелый — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.

Россия
 Смелый — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Смелый — посёлок в Износковском районе Калужской области.
 Смелый — посёлок в Ленинградском районе Краснодарского края.